

Economia 
 Royalty – remunerazione di diritti derivanti da brevetti

Musica 
 Royalty – album di Chris Brown del 2015
 Royalty – singolo di XXXTentacion del 2019

Toponimi 
 Royalty – comunità non incorporata della Contea di Ward (Texas)